Mistrzostwa Afryki w zapasach w 1988 roku rozegrano 5 kwietnia 1988 w Tunisie w Tunezji.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Bibliografia 
 Dane na Foledeak.com

Mistrzostwa Afryki w zapasach
1988 w zapasach
1988 w Afryce
Zapasy w Tunezji
Sport w Tunisie
Historia Tunisu